zbrojnikowate (Loricariidae) – rodzina ryb
 zbrojnikowate (Eutichuridae) – rodzina pająków

Zobacz też 
 zbrojniki – narzędzia kamienne